Фиджийский (восточнофиджийский) язык — язык фиджийцев, распространён на островах Фиджи. Относится к океанийским языкам австронезийских языков, близок полинезийским языкам, однако не входит в их состав. Фиджийский язык является родным для , ещё  знают его в качестве второго языка. Конституция 1997 года дала фиджийскому языку статус официального языка Фиджи наряду с английским и хиндустани. В настоящее время ведется дискуссия о поднятии его до статуса государственного.

Стандартный фиджийский основан на восточнофиджийском диалекте мбау.

Лингвогеография и современное положение

Диалекты 
Выделяются четыре нерегиональных варианта фиджийского языка:
 меке (, традиционный язык поэзии и песен);
 стандартный фиджийский (язык дипломатии и торговли);
 разговорный фиджийский (повседневный язык);
 высокий фиджийский (), разработанный европейскими миссионерами.

Помимо этого существует около 300 территориальных диалектов, которые объединяются в два главных диалекта фиджийского языка: восточный и западный.

Письменность 
Фиджийский алфавит основан на латинском алфавите.

Фиджийский алфавит состоит из следующих букв:
A B C D E F G I J K L M N O P Q R S T U V W Y

a b c d e f g i j k l m n o p q r s t u v w y

Между согласными фонемами и обозначающими их буквами существует взаимно однозначное соответствие:

Основные особенности фиджийской графики: буква c обозначает межзубной спирант , g задненёбный сонант , q — сочетание , b и d произносятся как  и . Диграф dr передаёт постальвеолярный , а иногда дрожащий .

Гласные a e i o u имеют строгое соответствие МФА, но долгота гласных на письме обычно не обозначается, за исключением словарей и учебников, где используется макрон.

Ударение падает на любой долгий гласный или дифтонг, или на предпоследний гласный: tū  «стоять», kau  «дерево», gone  «ребёнок», tagane  «мужчина». В длинных словах акцентизируется последнее ударение, в остальных — второстепенное ударение: itukutuku  «рассказ», kedatou  «мы трое».

История 
Создание письменной формы фиджийского языка связано с появлением на островах Фиджи христианских миссионеров. Важнейший вклад внёс шотландский миссионер Дэвид Каргилл (), который разработал фиджийскую орфографию, основанную на тонганском языке, который, в свою очередь, базировался на таитянском языке. Первые переводы христианских книг были сделаны на диалекте островов Лау. Впоследствии появились переводы на диалектах островов Сомосомо, Рева и Мбау. Постепенно появились потребность в разработке основной литературной формы фиджийского языка. За основу был взят диалект острова Мбау, одного из наиболее могущественных островов на тот период.

Лингвистическая характеристика

Фонология

Согласные 
Таблица согласных фонем фиджийского языка выглядит следующим образом:

Звуки  и  встречаются только в словах иноязычного происхождения. Звук  встречаются только в отдельных регионах Фиджи.

В языке имеются серии преназализованных взрывов, но отсутствуют звонкие взрывные согласные (, , ).

Гласные 
Гласные фонемы:

Дифтонги

Морфология

Существительные 
Различаются три лица, однако одушевлённые и неодушевлённые существительные не различаются. В фиджийском четыре числа: единственное, двойственное, паукальное и множественное.

Местоимения 
Система местоимений фиджийского языка достаточно богата по сравнению с остальными австронезийскими языками. Они отличаются по числу и клюзивности.

Синтаксис 
Базовый порядок слов фиджийского языка — VOS, то есть глагол-объект-субъект.

Примечания

Литература 
 Грамматика фиджийского языка
 Canonical Types and Noun Phrase Configuration in Fijian
 Comparative Syntax of Fijian and Tongan
 Incorporation, Pronominal Arguments, and Configurationality in Fijian
 Reduplication in Kihehe: The Asymmetrical Enforcement

Ссылки 

 Фиджийский язык на сайте Ethnologue
 Фиджийский язык на сайте Omniglot
 Англо-фиджийский и фиджийско-английский словарь
 Введение в фиджийскую грамматику

Океанийские языки
Языки Австралии и Океании
Языки Фиджи